Saint Andrew kan syfta på:

Barbados 
 Saint Andrew (parish i Barbados),

Dominica 
 Saint Andrew (parish i Dominica),

Grenada 
 Saint Andrew (parish i Grenada),

Guernsey 
 Saint Andrew (parish i Guernsey),

Jamaica 
 Parish of Saint Andrew (parish i Jamaica),

Nya Zeeland 
 Mount Saint Andrew (berg i Nya Zeeland, Canterbury, lat -42,52, long 172,53),

Saint Vincent och Grenadinerna 
 Parish of Saint Andrew (parish i Saint Vincent och Grenadinerna),

Trinidad och Tobago 
 Saint Andrew (ward), Tobago, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Saint Vincent och Grenadinernaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar